Яков (Яковче) Алексиев (Алексов) Янков е български адвокат, просветен деец и революционер, член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография  
Яков Янков е роден през 1877 година в дебърското село Радоеща, тогава в Османската империя, днес в Албания, в семейството на Алекси и Георгена Богданови. В 1884 година вследствие на албански бандитизъм семейството се преселва в Солун, където бащата се занимава със строителство. Братът на Яков Богдан Янков е строител и също деец на ВМОРО. Братовчедите им Трайче Спасов и Анастас Спасов също са членове на ВМОРО, като след 1913 година се установяват в Лозана, Швейцария, където откриват семейна фабрика за кисело мляко.

В 1902 година Яков Янков завършва със седемнадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Още като ученик в гимназията е близък с революционния кръг на гемиджиите. Под влиянието на Гоце Делчев и Даме Груев се присъединява към ВМОРО. Работи като начален учител и адвокат в Солун и върши специални поръчки на Централния комитет на ВМОРО. След Солунските атентати е арестуван и затворен в Еди куле.

След Хуриета, в 1909 година е сред основателите на Дебърската просветна дружба в Солун, а по-късно и неин секретар. На следващата година 1910 година се записва в турското юридическото училище (Хукукмектеби) в града и след завършването е разпределен да работи в Александрия, но отказва назначението, за да продължи революционната си дейност.

През Балканската война остава в Солун и става инкасатор на открития клон на Българската народна банка в града. Преди началото на Междусъюзническата война в 1913 година, отказва да бяга от града, заявявайки, „че или ще живее като честен българин, или ще умре като такъв“. Арестуван е от гръцки власти по време на войната и изпратен на заточение на Итака. По пътя е застрелян на парахода „Катерини“ и изхвърлен в Бяло море на 20 юни 1913 година.

Името му е записано на паметната плоча до вечния огън в Българска народна банка в София като служител на банката, загинал за родолюбивото дело.

Яков и съпругата му Мария Попиванова (1884 - 1957) от Гевгели имат три дъщери: Александра (1910 - 1981), Георгена (1911 - 1932) и Благородна (1912 - 1997), родени в Солун и починали в София. След убийството на Яков, вдовицата му с трите деца се преселва в България. Момичетата учат в девически пансион за деца сираци, бежанци от Беломорието, под патронажа на царица Йоанна.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български юристи от Македония
Български просветни дейци от Македония
Хора от община Булкиза
Починали в Солун
Седемнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Загинали през Междусъюзническата война